Boursin (kaas), een Franse kaas die van oorsprong uit Normandië afkomstig is
 Boursin (Pas-de-Calais), een gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais
 Charles Boursin, een Frans entomoloog